est un court métrage américain muet en noir et blanc réalisé par Ferris Hartman, Robert P. Kerr, Herman C. Raymaker et Mack Sennett, sorti en 1917.

C'est un des premiers films où le personnage central (joué par Ben Turpin) est un robot androide

Synopsis

Fiche technique 
 Réalisation : Ferris Hartman, Robert P. Kerr, Herman C. Raymaker et Mack Sennett
 Scénario : Mack Sennett
 Producteur : Mack Sennett
 Photographie : Elgin Lessley
 Durée : 23 minutes
 Format : Noir et blanc
 Langue : Muet
 Genre : Comédie
 Date de sortie :

Distribution 
Ben Turpin : A romantic janitor
Chester Conklin : A playful property man
Wallace Beery : A vaudeville manager
Juanita Hansen : A leading lady
Claire Anderson : An object of affection
James Donnelly : Her inventive father
James Delano : His interested partner
Joseph Belmont : Bald Husband in Audience
Robert Milliken as Master of Ceremonies 
Marvel Rea : rôle mineur
Eva Thatcher : rôle mineur

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 For Art's Sake: The Biography & Filmography of Ben Turpin, Steve Rydzewski, BearManor Media, 2013

Liens externes 
 https://archive.org/details/ACleverDummy

Film américain sorti en 1917
Comédie américaine
Court métrage américain
Film américain en noir et blanc
Film muet américain
Film produit par Mack Sennett